Siarnaq (mythologie), reus uit de mythologie van de Inuit.
 Siarnaq (maan), maan van Saturnus.